Goldhaber:
 Maurice Goldhaber
 (8610) Goldhaber